«Boombastic» — пісня ямайського музиканта Шеггі, випущена 5 червня 1995 року, як другий сингл з його третього студійного альбому Boombastic (1995). Після використання в рекламі для Levi's, він досяг комерційного успіху в багатьох країнах, включаючи Ірландію, Велику Британію, Швецію, Нову Зеландію та Австралію, де він очолив чарти синглів. Він провів тиждень на першому місці в R&B - чарті США Billboard і так само посідав перше місце в чарті синглів Великої Британії. Він також досяг третього місця в Billboard Hot 100 . У січні 1996 року було випущено ремікс за участю Sting International, який включає фрагмент пісні Марвіна Гея « Let’s Get It On ». Останній увійшов у деякі версії альбому Boombastic, як бонус-трек.

Критичний прийом 
Редактор AllMusic Девід Джеффріс вважав, що це «чіпляюча пісня».  Ларрі Флік з Billboard зазначив, що він "дригає з гіпнотичним ритмом, який так само зобов’язаний хіп-хопу та рейву / попу, як є традиційними для острівної музици. Тости Шеггі дуже дружні до мейнстрімових поп-вух, і він віртуозно крутить і згинає приспів. Створений для миттєвого підбору слухачами джипів, растаманських джипів, доступний у двох радикальних версіях, які створені, щоб заманити як вуличних дітей, так і їхніх старших однолітків."  

Рецензент Music Week оцінив пісню в чотири з п’яти, зазначивши, що її використання в останній рекламі Levi’s «гарантує Shagster ще один удар у Великій Британії з цією уповільненою поп-раггою, яка є зразками Let’s Get It On Марвіна Гея».  

Джеймс Гамільтон із журналу RM Dance Update описав його як «груф’яну дурнуватість».  

Джон Кілго з The Network Forty оголосив це «шедевром реггі / репу ». 

Джеральд Мартінес з New Sunday Times заявив, що «реп Шеггі несе пісню з рідким, хвалькуватий гіпнотичним супровом».  

Рецензент з журналу People висловив думку, що альбом «більше схожий на справжнє реггі», а «необроблена топова пісня є найбільш безкомпромісною поїздкою цього стилю до Топ-10».  

Аль Вайзел із журналу Rolling Stone назвав це «шедевром клоунського дубляжу, перкусійною какофонією симплів, звукових ефектів і дзвінкого фортепіано». Баритонове гарчання Шеггі випромінює сексуальність, яка нагадує як танцювальне чванство Shabba Ranks, так і театральне самоприниження короля ска Принца Бастера .»  

Марк Сазерленд із Smash Hits дав "Boombastic" оцінку два з п'яти, назвавши його "грубим, шліфуючим рагга-лайтом".  

Девід Сінклер з The Times описав це, як «розважальну данину безмежній сексуальній привабливості співака», зазначивши «пустотливу радість Шеггі, Rs скочується з його язика, як муркотіння великого кота». Він також додав, що: «Boombastic — це одна з тих танцювальних платівок, які створюють особливу магію з повітря, — це звучить фортепіанний риф з однією нотою та мінімалістичний ритм реггі. Як і герой реклами, він буде линати з усіх магазинів»  .

Ретроспективна відповідь 
Білл Лемб з About.com сказав, що Шеггі «демонструє велику кількість особистого шарму поряд із фанковими ритмами» «Boombastic», була обрана ним, як одна з найкращих пісень 1990-х років.  

Том Юінг з Freaky Trigger сказав, що музикант є «доброзичливим монархом цього світу, який проводить комічне, кокетливе, лоскоче натовп виконання, його армія механічних інструментів танцює в його фразах. Його головний трюк тут полягає в тому, щоб використовувати свій голос як йо-йо, накручуючи голосні на "rohhhhhh-", перш ніж він повертає слово "-mantic!" ."

Музичне відео 
Для реклами синглу було створено музичне відео, яке пізніше було опубліковано на офіційному YouTube - каналі Шеггі в березні 2009 року. На ньому зображено його виступ у старому будинку та поза ним в оточенні танцюючих дівчат і мерехтливих вогнів. Станом на жовтень 2021 року відео зібрало понад 162,3 мільйона переглядів.

Списки треків 

United Kingdom
 CD single
 "Boombastic" (7" Original Edit) – 3:52
 "Boombastic" (StoneBridge Vocal Remix) – 5:59

 Maxi single
 "Boombastic" (7" Original Edit) – 3:52
 "Boombastic" (StoneBridge Vocal Remix) – 3:52
 "Boombastic" (Wag Ya Tail Remix) – 4:19
 "Boombastic" (Firefox & 4Tree BassBoom Remix) – 6:32
 "Boombastic" (Sting vs. Shaggy Remix) – 5:59
 "Boombastic" (Boom the Dancehall Dub) – 6:05

 Cassette
 "Boombastic" (7" Original Edit) – 3:52
 "Boombastic" (StoneBridge Vocal Remix) – 3:52
 "Boombastic" (Firefox & 4Tree BassBoom Remix) – 6:32
 "Boombastic" (Sting vs. Shaggy Remix) – 5:59

 7" vinyl
 "Boombastic" (7" Original Edit) – 3:52
 "Boombastic" (Sting vs. Shaggy Remix) – 5:59

 12" vinyl
 "Boombastic" (LP Version) – 4:08
 "Boombastic" (StoneBridge Vocal Remix) – 3:52
 "Boombastic" (Wag Ya Tail Remix) – 4:19
 "Boombastic" (Firefox & 4Tree BassBoom Remix) – 6:32
 "Boombastic" (Sting vs. Shaggy Remix) – 5:59
 "Boombastic" (Boom the Dancehall Dub) – 6:05

 12" vinyl – Jungle Mixes
 "Boombastic" (Firefox & 4Tree BassBoom Remix) – 6:32
 "Boombastic" (Boom the Dancehall Dub) – 6:05

United States
 CD single
 "Boombastic" (LP Version) – 4:08
 "Boombastic" (Sting vs. Shaggy Remix) – 4:16
 "Boombastic" (Firefox & 4Tree BassBoom Remix) – 6:32
 "In the Summertime" – 4:00
 "Gal Yu a Pepper" – 4:16

 Cassette
 "Boombastic" (LP Version) – 4:08
 "Boombastic" (Sting vs. Shaggy Remix) – 4:16
 "In the Summertime" – 4:00
 "Gal Yu a Pepper" – 4:16

 12" vinyl
 "Boombastic" (LP Version) – 4:08
 "Boombastic" (Sting vs. Shaggy Remix) – 4:16
 "Boombastic" (Boom the Dancehall Dub) – 6:05
 "In the Summertime" – 4:00
 "Gal Yu a Pepper" – 4:16

Чарти

Weekly charts

Year-end charts

Сертифікати

У масовій культурі 
Пісня була показана в анімаційному фільмі 2006 Barnyard, співав персонаж «Biggie Cheese». Разом із відповідною сценою пісня згодом стала інтернет-мемом приблизно через десять років.  Пісня також була використана у фільмі 2007 року «Канікули містера Біна» .

Список літератури

зовнішні посилання 

 "Boombastic" at Discogs (list of releases)

Articles with hAudio microformats
Сингли, які очолювали UK Singles Chart
Сингли 1995
Пісні 1994
Сторінки з неперевіреними перекладами